Тимишоара — топоним.

 Тимишоара — город в Румынии, исторический центр области Банат, административный центр жудеца Тимиш на западе страны.
 Тимишоара — третий по величине аэропорт Румынии, расположен в 10 км к северо-востоку от центра одноименного города Тимишоара.
 «Тимишоара» — бывший румынский футбольный клуб из города Тимишоара, выступавший в Румынской Лиге I.
 «Тимишоара» — баскетбольный клуб из города Тимишоара.
 Тимишоара или Темешварский эялет — административная единица Османской империи, существовавшая с 1552 по 1716 годы.